Burbonia () – kraina historyczna we Francji
 Bourbonnais – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois